Ernie Adams se poate referi la:
Ernie Adams (actor) (1885–1947), actor de film american 
Ernie Adams (fotbal american) (născut c. 1953), oficial al New England Patriots
Ernie Adams (fotbalist născut în 1922), fotbalist englez
Ernie Adams (fotbalist născut în 1948), fotbalist englez

Vezi și
Ernest Adams (dezambiguizare)